muziek in het algemeen 
 de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de daarbij aangesloten toonkunstkoren